Anders Johnson (1890–1952) – szwedzki strzelec sportowy
 Anders Johnson (ur. 1948) – szwedzki polityk i prawnik
 Anders Johnson (ur. 1962) – szwedzki hokeista
 Anders Johnson (ur. 1989) – amerykański skoczek narciarski